Vanity Fair – oryginalny tytuł powieści Thackeraya Targowisko próżności
 „Vanity Fair” – czasopismo
Filmy:
 Vanity Fair – film z roku 1911 produkcji amerykańskiej, reż. Charles Kent
 Vanity Fair – film z roku 1915 produkcji amerykańskiej, reż. Charles Brabin i Eugene Nowland
 Nieroby (The Idle Class lub Vanity Fair) – film z roku 1921 produkcji amerykańskiej, reż. Charlie Chaplin
 Vanity Fair – film z roku 1922 produkcji brytyjskiej, reż. W. Courtney Rowden
 Vanity Fair – film z roku 1923 produkcji amerykańskiej, reż. Hugo Ballin
 Vanity Fair – film z roku 1932 produkcji amerykańskiej, reż. Chester M. Franklina
 Vanity Fair. Targowisko próżności (Vanity Fair) – film z roku 2004 produkcji amerykańsko-brytyjskiej, reż. Mira Nair

Seriale:
 Vanity Fair – serial z roku 1967 produkcji brytyjskiej, reż. David Giles
 Vanity Fair – serial z roku 1987 produkcji brytyjskiej, reż. Diarmuid Lawrence i Michael Owen Morris
 Targowisko próżności (Vanity Fair) – serial z roku 1998 produkcji amerykańsko-brytyjskiej, reż. Marc Munden